«15 años» puede referirse a:
 15 años (1998), álbum de Juan Carlos Baglietto;
 15 años (1998), álbum de Menudo;
 15 años (2010), álbum de Pastora Soler.